Бенжамен:

 Бенжамен, Рене (1885—1948) — французский прозаик, драматург, журналист и лектор.
 Бенжамен-Констан, Жан-Жозеф (1845—1902) — французский художник и график.
 Бенжамен, или Дневник девственника — кинофильм режиссёра Мишеля Девиля, вышедший в 1968 году.

См. также 
 Бенджамин
 Беньямин
 Мой дядя Бенжамен